Molekulska formula -{C15H18O3}- se može odnositi na:

 Loksoprofen
 Irofulven
 Plikatin B
 Santonin